Le Tamias rufus est un petit rongeur du genre Tamias et de la famille des sciuridés qui se rencontre aux États-Unis dans les États du Colorado, de l'Utah et du Nouveau-Mexique.

En anglais, il reçoit le nom de «  ».

Références 
 Hoffmeister & Ellis : Geographic variation in Eutamias quadrivittatus with comments on the taxonomy of other Arizonan chipmunks. Southwestern Naturalist, 24-4 . (Eutamias quadrivittatus rufus)
 Patterson, B. D. 1984 : Geographic variation and taxonomy of. Colorado and Hopi chipmunks (genus Eutamias). Journal of Mammalogy 65 .

Liens externes 

 
 
 
 
 

Rongeur (nom scientifique)
Sciuridae